De Verenigde Staten
Stockton (Californië)
Stockton (Illinois)
Stockton (Iowa)
Stockton (Kansas)
Stockton (Maryland)
Stockton (Minnesota)
Stockton (Missouri)
Stockton (New Jersey)
Stockton (Utah)

Engeland
Stockton (Cheshire), een plaats in Engeland
Stockton (Herefordshire), een plaats in Engeland
Stockton (Norfolk), een plaats in Engeland
Stockton (Shropshire), een plaats in Engeland
Stockton (Warwickshire), een plaats in Engeland
Stockton (Wiltshire), een plaats in Engeland
Stockton-on-Tees (borough), een unitary authority in de regio North East England
Stockton-on-Tees (Engeland), een plaats in Engeland
Stockton on Teme, een plaats in Engeland
Stockton-on-the-Forest, een plaats in Engeland
Stockton Heath, een plaats in Engeland

Elders
Stockton (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Australië

Zie ook
Fort Stockton (Texas)